

Persone 
 Arne Amundsen – calciatore norvegese
 Arthur Amundsen – ginnasta norvegese
 Frida Amundsen – cantante norvegese
 Fritz Amundsen – calciatore norvegese
 Harald Østberg Amundsen – fondista norvegese
 Isak Amundsen –  calciatore norvegese
 Jan Tore Amundsen – calciatore norvegese
 Malte Amundsen –  calciatore danese
 Marius Amundsen –  calciatore norvegese
 Odd Arild Amundsen –  allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Roald Amundsen (1872-1928) – esploratore norvegese
 Roald Amundsen (1913-1985) – calciatore norvegese
 Roy Amundsen – ex calciatore norvegese
 Stein Amundsen – ex calciatore norvegese
 Steinar Amundsen – canoista norvegese
 Trond Amundsen – allenatore di calcio norvegese

Esplorazioni 
 Spedizione Amundsen – missione esplorativa guidata da Ronald Amundsen fu la prima a raggiungere il Polo Sud il 14 dicembre 1911
 Base Amundsen-Scott – base scientifica statunitense in Antartide

Geografia 
 Amundsen Icefall – cascata di ghiaccio dell'Antartide
 Bacino di Amundsen – piana abissale del Mar Glaciale Artico
 Costa di Amundsen – porzione della costa dell'Antartide
 Ghiacciaio Amundsen – ghiacciaio dell'Antartide
 Golfo di Amundsen – golfo del Mar Glaciale Artico
 Mare di Amundsen – ramo dell'Oceano Antartico
 Piana di Amundsen – piana abissale dell'Oceano Antartico

Letteratura
 Sofia Amundsen – personaggio del romanzo Il mondo di Sofia di Jostein Gaarder

Edifici 
 Amundsen-Nobile Climate Change Tower – torre installata a Ny-Ålesund per studiare la troposfera

Navi 
  – nave rompighiaccio canadese della classe R, con funzioni di guardia costa e ricerche artiche

Film 
 Amundsen – film norvegese del 2019 diretto da Espen Sandberg